Die Abkürzung GWS steht für:
 Gas, Wasser, Scheiße derb umgangssprachlich der Tätigkeitsbereich eines Installateurs, siehe Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
 Geisteswissenschaft
 Georgia Wine & Spirits, eine georgische Weinkellerei
 Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialkybernetik
 Glashow-Weinberg-Salam-Theorie, die vereinheitlichte Theorie aus der Quantenelektrodynamik und der schwachen Wechselwirkung
 Flughafen von Glenwood Springs, CO in den USA (IATA-Flughafen-Code)
 Google Web Server
 Gruppe Wolf Schweiz, eine schweizerische Naturschutzorganisation für heimische Grossraubtiere
 
 Gulf War Syndrome (deutsch Golfkriegssyndrom), eine Summe von Krankheiten bei Veteranen des Golfkrieges 1991 

Abkürzung